Dechend ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Dechend (1849–1932), preußischer Offizier und Militärschriftsteller
 Hermann von Dechend (1814–1890), der erste Präsident der Reichsbank, kaiserlich deutscher Wirklicher Geheimrat und Mitglied des preußischen Staatsrats
 Hertha von Dechend (1915–2001), Professorin am Institut für die Geschichte der Naturwissenschaften in Frankfurt/Main